Caiano ima više značenja:
 Caiano, Arezzo
 Caiano, Firenze
 Caiano, Salerno
 Caiano, Teramo